Beg peut faire référence à :
 une transcription du titre turc de Bey, littéralement chef de clan qu'on retrouve en désinence dans plusieurs noms de chefs mongols ou turcs comme :
 Djanibeg,
 Gazi Husrev-beg,
 Toghrul-Beg,
 Ulugh Beg ;

 au mot breton beg, signifiant pointe, cap :
 Beg Meil, un lieu-dit de la Commune de Fouesnant,
 Er Beg, une péninsule de l'Île-d'Houat.

Cinéma 
 Beg, un film américain de Kevin MacDonald sorti en 2011.

Sigle ou code 

BEG peut faire référence à :
  ;
 bon état général, selon la liste des abréviations en médecine ;
 Bureau d'études Greisch, un bureau liégeois d'ingénierie (Belgique).